Wiedensohler ist der Familienname der folgenden Personen:

 Alfred Wiedensohler (* 1955), deutscher Physiker und Hochschullehrer
 Günter Wiedensohler, deutscher Jurist und Autor 
 Rainer Wiedensohler, deutscher Musikproduzent und Labelbetreiber